

Cinema 
 Beacon Hill – film del 2004 diretto da Michael Connolly e John Stimpson

Geografia

Australia
Beacon Hill – sobborgo di Sydney

Stati Uniti d'America
Beacon Hill – quartiere storico di Boston
 Beacon Hill – comunità non incorporata della Contea di Monmouth
 Beacon Hill – quartiere di Seattle

Televisione 
 Beacon Hill – serie televisiva